Anna Tumarkin (1875-1951), Russisch-Zwitserse filosofe en hooglerares
 Yigal Tumarkin (1933), Israëlische schilder, graficus en beeldhouwer
 Yon Tumarkin (1989), Israëlisch acteur

Achternaam